Glykose steht für:
 Monosaccharid
 Glucose (veraltet)